Zkratka PCE může mít různé významy:

 Perchlorethylen (systematický název tetrachlorethen, tetrachlorethylen) – chlorovaný uhlovodík, chlorovaný derivát ethylenu (ethenu)
 Komunistická strana Španělska () – španělská komunistická politická strana
 Pce – Pardubice (zkratka je sklonná – např. „v Pcích“ = v Pardubicích)